Boghari kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Ksar el Boukhari, ort, Médéa, 
 Boghni, ort, Tizi Ouzou, 

Robotskapade Algerietförgreningar